Алекса́ндр Пе́ршин: Першин, Александр Александрович (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Першин, Александр Алексеевич (1953—2019) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Першин, Александр Валентинович (род. 1977) — украинский футболист.
 Першин, Александр Васильевич (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Першин, Александр Яковлевич (1874—1919) — революционер, большевик, участник борьбы за установление Советской власти в Средней Азии.